Поле битвы, может означать:
 Поле битвы — территория местности где проходила битва.
 «Поле битвы» — грампластинка (сингл) группы «Ария» вышедший в 2009 году.
 «Поле битвы» — американский драматический военный фильм 1949 года, снятый режиссёром Уильямом Уэллманом.